Chiesa dei Santi Martino e Giorgio a Caldarola
 Chiesa dei Santi Martino di Tours e Giorgio a Ghirone
 Chiesa dei Santi Martino e Giorgio a Velo d'Astico